А́лекс Ко́ста душ Са́нтус (; 20 января 1989, Санта-Лузия, Баия) — бразильский футболист, защитник.

Ещё будучи молодым игроком, Алекс был найден скаутами болгарского клуба «Локомотив» Пловдив, за который выступал с 2006 по 2007 год. 31 января 2007 года он был арендован клубом «Фиорентина», а по окончании сезона команда выкупила трансфер игрока.

В июне 2009 он перешёл в «Эйпен».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на onthespot.co.uk
 
 
 
 

Родившиеся в Баии
Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Операрио Ферровиарио»